Käch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Käch (1904–1992), Schweizer Politiker (LPS)
 Arnold Käch (1914–1998), Schweizer Offizier, Skisportler und Sportfunktionär
Fritz Käch (1877–1905), Schweizer Bildhauer und Plastiker
 Hugo Käch (1927–2003), Schweizer Dirigent, Komponist und Musikfilmregisseur
 Jakob Käch (1908–1983), Schweizer Politiker (CVP)
 Walter Käch (1901–1970), Schweizer Grafiker und Schriftkünstler

Siehe auch:
 Kaech